Појам Бојан Димитријевић може да се односи на:
Бојан Димитријевић (политичар),
Бојан Димитријевић (историчар),
Бојан Димитријевић (глумац),